Иван Илиев Праматарски е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Иван Праматарски е роден в неврокопското село Скребатно, тогава в Османската империя. Брат му Георги Праматарски е деец на БКП. В 1900 година Иван Праматарски завършва с петнадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Става член на ВМОРО и е сред основните организатори на въстание в Неврокопско. Загива по време на Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Скребатно (Неврокопско)
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Петнадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Иван